My Babysitter’s a Vampire ist der Originaltitel von:

 Mein Babysitter ist ein Vampir – Der Film, kanadischer Fernsehfilm von Bruce McDonald (2010)
 Mein Babysitter ist ein Vampir (Fernsehserie), eine kanadische Kinder- und Jugendserie (seit 2011)